Fromentin ist der Familienname von

 Eligius Fromentin, US-amerikanischer Politiker; Senator von Louisiana (1813–1819) (* um 1767; † 1822)
 Eugène Fromentin, französischer Schriftsteller und Maler (1820–1876)